аль-Анса́ри (), Ансари () — нисба, указывающая на принадлежность к ансарам, ставшая впоследствии фамилией

аль-Ансари
 Абдуллах аль-Ансари (1006—1088) — персидский суфийский поэт.
 Абу Мадьян аль-Ансари — известный североафриканский суфий являющийся по одной из версий одним из шейхов в цепи преемственности тариката Кадырия.
 Абу Юсуф аль-Ансари (731—798) — видный исламский законовед (факих), один из наиболее известных учеников Абу Ханифы.
 Закария аль-Ансари (1420—1520) —  исламский учёный-богослов.
 Зейд ибн Сабит аль-Ансари (около 615 — около 665) — один из сподвижников пророка Мухаммеда.

Ансари
 Ансари, Азиз (род. 1983) — американский комик, актёр, автор скетч-шоу «Human Giant» на канале MTV.
 Ансари, Ануше (род. 1966) — первая женщина-космический турист.
 Ансари, Голямреза — иранский дипломат, посол Ирана в России.
 
 Ансари, Хушанг (род. 1927) — иранский государственный деятель, бизнесмен.
 Баязид Ансари (1515 или 1525—1585) — афганский торговец, писатель, поэт и богослов, основатель секты и руководитель антифеодального антимогольского движения Рошани в Афганистане.
 Мирза Али Кули-хан Ансари (1875—1938) — министр иностранных дел Ирана (1915, 1918—1926).
 Мирза Масуд-хан Ансари (1781—1843) — министр иностранных дел Персии (1832—1843).
 Мирза Саид-хан Ансари (1816—1883) — министр иностранных дел Персии (1843—?).

См. также 
 Ansari X Prize — конкурс космических аппаратов
 Ансар (значения)